

Polska 
 Giżyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo 
 Giżyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Bojanowo 
 Giżyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Nowogródek Pomorski 
 Giżyn – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Pyrzyce

Niemcy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Eggesin

Zobacz też 
 Giżynek
 Giżyno